Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2012 war die sechste Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 22. bis 25. März 2012 im Sportpalast in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek statt. Zum ersten Mal überhaupt wurde damit eine Weltmeisterschaft in Kirgisistan ausgetragen.

Weltmeister wurde der Russe Alexander Tschepikow, der im Finale seinen Landsmann Juri Paschtschinski nach einem 2:4-Rückstand mit 7:4 besiegte. Den dritten Platz belegten der Kirgise Kanat Sydykow und Titelverteidiger Nikita Liwada.

Modus 
Die 98 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 64 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Preisgeld

Turnierverlauf

Vorrunde 
Eröffnet wurde die Weltmeisterschaft durch den kirgisischen Präsidenten Almasbek Atambajew. 98 Sportler aus 20 Ländern nahmen teil, so viele wie nie zuvor bei einer Kombinierte-Pyramide-WM. Titelverteidiger Nikita Liwada verlor sein Auftaktmatch. Er musste sich Oleksandr Boiko mit 2:4 geschlagen geben, qualifizierte sich aber anschließend mit einem 4:3-Sieg gegen Rysbek Assanbekow für die Finalrunde. Der Vorjahresfinalist und Weltmeister von 2007 Oleksandr Palamar kam souveräner durch die Vorrunde. Der Ukrainer verlor in seinen beiden Vorrundenpartien nur ein Spiel. Auch die beiden Halbfinalisten der WM 2011, Kanybek Sagyndykow und Jaroslaw Tarnowezkyj, erreichten die Endrunde über die Siegerrunde, ebenso Jaroslaw Wynokur, der im Oktober 2011 Weltmeister in der Freien Pyramide geworden war. Für Vidjai Drangoi, der im Oktober die Vorschlussrunde erreicht hatte, endete die WM nach zwei Partien ohne Spielgewinn. Von den fünf vorherigen Weltmeistern in der Kombinierten Pyramide nahm lediglich Alichan Karanejew, der Sieger von 2008, nicht teil. Während Jernar Tschimbajew (Sieger von 2010) mit einem Auftaktsieg gegen Wadim Berdyschew in die Endrunde einzog, verlor Aues Jeljubajew (Weltmeister 2009) seine erste Begegnung gegen Alexander Sidorow knapp mit 3:4, bevor er mit einem klaren Sieg gegen Kshishtav Doroshkevich ebenfalls die Runde der letzten 64 erreichte.

Die meisten Teilnehmer, jeweils 22, stellten Kasachstan und Kirgisistan. Zwei Spieler des Gastgeberlandes qualifizierten sich über die Siegerrunde für die zweite Turnierphase: Kanybek Sagynbajew, der sich im Vorfeld stark für die Austragung der WM in seinem Heimatland eingesetzt hatte, besiegte den WM-Debütanten Dastan Lepschakow mit 4:1, und Asslan Schorokulow gewann ohne Spielverlust gegen den früheren Vizeweltmeister Emil Mudarissow und Boris Shnepel. Über die Verliererseite kamen elf weitere Kirgisen in die Endrunde, darunter die WM-Neulinge Ulukman Karagulow, Aschnaur Kudsijew, Rustam Pussurmanow und Asat Sabyr uulu. Einziger Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum war der in Deutschland lebende und für die USA antretende Dieter Johns. Er blieb bei seinen beiden Vorrundenpartien gegen Alexander Tschepikow und Sergei Tusow ohne Spielgewinn.

Finalrunde 
In der Runde der letzten 64 trat jeweils ein Qualifikant der Siegerrunde auf einen der Verliererrunde. Siebenmal setzten sich die Verliererrundenqualifikanten durch. So besiegte etwa Alibek Omarow den Russen Sergei Kurmanajew und Kanat Sydykow den Kasachen Serik Sautow. Auch die Siegesserien von Kirill Filippow, Pawlo Radionow, Andrei Larionov, Asat Tumenow und Kanybek Sagynbajew wurden beendet. Letzterer unterlag dem Titelverteidiger Nikita Liwada. Während sich Oleksandr Palamar mit 4:1 gegen Alexei Kostjuk durchsetzte und Jernar Tschimbajew klar gegen Ajubchon Temirchonow gewann, schied Aues Jeljubajew als erster der vier teilnehmenden früheren Kombinierte-Pyramide-Weltmeister aus. Der Kasache musste sich dem Freie-Pyramide-Weltmeister von 2005, Juri Paschtschinski, mit 3:4 geschlagen geben. Darüber hinaus schied unter anderem der WM-Finalist der Freien Pyramide von 2011 Armen Gabrielian aus.

Der amtierende Freie-Pyramide-Weltmeister Jaroslaw Wynokur schied wie im Vorjahr in der Runde der letzten 32 aus, er verlor gegen seinen Landsmann Jehor Schukowskyj. Der Rekordweltmeister und Vorjahresdritte Kanybek Sagyndykow verlor sein Sechzehntelfinale gegen Alibek Omarow. Titelverteidiger Liwada besiegte Oleg Jerkulew und Jernar Tschimbajew setzte sich gegen Kuanysch Abpassow durch. Von den vier verbliebenen Teilnehmern des Gastgebers erreichte lediglich Kanat Sydykow die nächste Runde. Er besiegte den Usbeken Alexander Sidorow mit 4:2. Hingegen verlor Sailan Adamow gegen Maxim Pan, Arnal Ormokejew gegen Oleksandr Palamar und Asslan Schorokulow gegen Schuchratullo Saibdschanow.

Im Achtelfinale schieden die beiden letzten WM-Debütanten aus: Der Russe Michail Deldinow verlor mit 3:5 gegen Kanat Sydykow und der Usbeke Schuchratullo Saibdschanow unterlag Nikita Liwada mit 1:5. Der Kasache Jernar Tschimbajew verlor mit 3:5 gegen seinen Landsmann Dauren Urynbajew. Souverän konnten sich die Ukrainer Oleksandr Palamar und Jaroslaw Tarnowezkyj durchsetzen, mit 5:0 besiegten sie Gleb Waschtschenkow beziehungsweise Alibek Omarow. Oleksandr Boiko besiegte Jauhen Kurta mit 5:2. Die beiden anderen Achtelfinale gingen über die volle Distanz; Alexander Tschepikow setzte sich gegen Jehor Schukowskyj durch und Juri Paschtschinski gewann gegen Maxim Pan.

Im Viertelfinale kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinales. Nikita Liwada konnte sich dabei erneut gegen Oleksandr Palamar durchsetzen, diesmal mit 5:2. Kanat Sydykow, der erst zum zweiten Mal an einer WM teilnahm und dabei erstmals die Finalrunde erreicht hatte, setzte seine Siegesserie im Viertelfinale gegen den Vorjahresdritten Jaroslaw Tarnowezkyj mit 5:2 fort. Oleksandr Boiko musste sich Alexander Tschepikow mit 1:5 geschlagen geben. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Juri Paschtschinski gegen Dauren Urynbajew.
Im Halbfinale gewann Tschepikow nur knapp mit 6:5 gegen Sydykow und Paschtschinski besiegte Liwada mit 6:3. Erstmals erreichten somit zwei Russen das Finale einer Weltmeisterschaft in der Kombinierten Pyramide.

Während der 29-jährige Juri Paschtschinski bereits zum dritten Mal in einem WM-Endspiel stand und 2005 bereits Weltmeister in der Freien Pyramide geworden war, war der vier Jahre jüngere Alexander Tschepikow bei seinen vier WM-Teilnahmen zuvor nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Dennoch gewann Tschepikow das erste der maximal dreizehn Spiele. Der Favorit Paschtschinski gewann anschließend drei Spiele, das letzte davon mit einer Achtpunkteserie. Im fünften Spiel gelang wiederum Tschepikow eine Achterserie. Das sechste Spiel sicherte sich Paschtschinski, der somit mit 4:2 in Führung ging. Anschließend drehte Tschepikow die Partie. Er gewann die folgenden fünf Spiele, in denen sein Gegner insgesamt nur zehn Punkte erzielte, und wurde durch den 7:4-Sieg zum ersten Mal Weltmeister.

Turnierplan

Vorrunde

Hauptrunde 
In der Hauptrunde traten 68 Spieler gegeneinander an. Die 30 weiteren Spieler erhielten ein Freilos. Die Sieger kamen in die Siegerrunde, die Verlierer in die erste Verliererrunde.

|

|}
|}

Siegerrunde 
In der Siegerrunde traten die Gewinner der Hauptrunde gegeneinander an. Die Sieger qualifizierten sich direkt für die Finalrunde, die Verlierer kamen in die zweite Verliererrunde.

|

|}
|}

Erste Verliererrunde 
In der ersten Verliererrunde traten die Verlierer der Hauptrunde gegeneinander an, wobei 30 Spieler ein Freilos erhielten. Die Gewinner kamen in die zweite Verliererrunde, die Verlierer schieden aus und belegten die Plätze 97 und 98.

|

|}
|}

Zweite Verliererrunde 
In der zweiten Verliererrunde trat jeweils ein Sieger der ersten Verliererrunde gegen einen Verlierer der Siegerrunde an. Die Gewinner qualifizierten sich für die Finalrunde, in der sie auf einen Gewinner der Siegerrunde trafen, die Verlierer schieden aus und belegten die Plätze 65 bis 96.

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2012
Billardveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Bischkek
Billardturnier in Kirgisistan